Вильзинг:

 Вильзинг, Иоганнес (1856—1943) — немецкий астроном.
 Вильзинг — кратер на обратной стороне Луны.